Nils Holgersson kan syfta på:

Nils Holgersson – fiktiv pojke som förvandlad till pyssling flyger på en gåsrygg genom Sverige, skapad 1906 av Selma Lagerlöf i geografiläseboksromanen Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, som översatts till flera språk

Film och TV

Nils Holgersson (TV-serie, 1980) – japansk tecknad serie i 52 delar producerade av Studio Pierrot 1980–1981
Nils Holgersson (TV-serie, 2017) – fransk tecknad serie i 16 delar producerade av Studio 100 Animation
Nils Holgerssons underbara resa (1939) – kortfilm av Einar Norelius
Nils Holgerssons underbara resa (1962) – långfilm regisserad av Kenne Fant
Nils Holgerssons underbara resa (2011) – svensktysk TV-film i två delar

Övrigt
Nils Holgersson-plaketten – litteraturpris utdelat av Svensk Biblioteksförening sedan 1950, på Selma Lagerlöfs födelsedag 20 november
Nils Holgerssongården – gård i Västra Vemmenhög, socknen där Nils Holgersson påbörjar sina resa i Lagerlöfs roman; nedbrunnen 2004, uppbyggd 2014
Nils Holgerssongymnasiet – Skurups Lantbruksskolas namn sedan 2004
M/S Nils Holgersson – TT-Line-fartyg som sedan 2001 trafikerar Trelleborg–Travemünde